Фердинанд Фердинандович Миллер (1837—1900) — российский , участник экспедиций в Сибири.

Биография 
Родился в Риге  года. Его отец — астроном Фердинанд Миллер был заместитель директора (1848—1865) Пулковской обсерватории. Был потомком российского историографа и первого ректора Санкт-Петербургского университета Герхарда Фридриха Миллера.

По окончании гимназии поступил в 1856 году на физико-математический факультет Дерптского университета на факультет астрономии, который окончил в 1861 году. Во время обучения был удостоен серебряных (1858 и 1859) и золотой (1860) медалей.

В 1861 году был назначен ассистентом в Пулковскую обсерваторию, где работал его отец; в 1863—1865 годах работал в петербургской Главной физической обсерватории.

В 1865—1866 годах занимался организацией метеостанций на западе и юге России; в 1868—1869 гг. в Исландии занимался нивелированием восточного побережья. В 1871 году работал на Нерчинской геомагнитной обсерватории; занимался нивелированием дорог в Забайкалье. Одновременно, в 1871—1873 годах преподавал в Иркутской гимназии математику.

С декабря 1873 года по январь 1875 года участвовал по заданию Русского географического общества в экспедиции под руководством А. Л. Чекановского, с которым в одно время учился в Дерптском университете. Во время экспедиции от Иркутска к Ледовитому океану Миллер' определил 57 магнитных и 108 астрономических пунктов между Енисеем и Леной, и уточнил место нахождения магнитного полюса на 7°17´ на юго-восток от определённого Гауссом. Также он составил карту части Сибири между Енисеем, Оленёком а Леной и написал книги о их пути.

После экспедиции вернулся в Санкт-Петербург. С 1 января 1878 года он преподавал математику в Введенской прогимназии (улица Шамшева, 3), а с 1 июля 1882 года до июня 1885 года преподавал богословие в Петришуле. Имел чин статского советника.

Его заслуги были отмечены малой золотой медалью Русского географического общества. Получал академическую пенсию в 300 руб. в год. 

Умер в Санкт-Петербурге  года. Похоронен на Смоленском евангелическом кладбище.

Потомки 

Имел только трёх дочерей, в связи с чем мужская линия этой ветви Миллеров пресеклась. Его дочери Хильда и Мария погибли во время блокады Ленинграда. Сыновья дочери Эльзы-Александры, Борис Сергеевич Митропольский (1905—1973) и Александр Сергеевич Митропольский (1909—1982) стали известными геологами, были членами Академии наук СССР и посвятили свою жизнь поиску минеральных богатств в Западной и Восточной Сибири на Алтае и в Казахстане.

Библиография 
 Bertrage zur Orographie und Hydrographie von Estland // Verlag der Kaiser Hofbuchhandlung H.Rottger. — St.-Petersburg, 1869—1871. I Theil-West Estland. — S. 326. mit einer Karte. II Theil,S. 114. mit Karte.
 О магнитном наклонении // Метеорологический сборник Императорской Академии Наук. — Санкт-Петербург, 1876. — Т. V. — № 6.
 Оленек и Индигирка // Всесоюзное географическое общество за 100 лет. — М.-Л., 1946.
 Исследование земного магнетизма в восточной Сибири // Записки Императорского Русского географического общества по общей географии. — 1873—1874. — Т. XXIX. — № 1.
 Unter Tungusen und Jakuten // Erlebnisse der Olenek. Expedition der kais Russischen Geographischen Gesselschaft. — St.-Petersburg; Leipzig, 1882. — S. 326, mit Karte.

Примечания 

Преподаватели Петришуле
Статские советники
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище